Marcos Rodríguez puede referirse a:

 Marcos Rodríguez Leija, (1973-) periodista mexicano.
 Marcos Rodríguez Pantoja, (1946-) conocido por ser uno de los pocos casos conocidos de niños ferales españoles.
 Marcos Rodríguez Fernández, (1984-) futbolista español.
 Marcos Rodríguez Díaz, (1984-) futbolista español del plasencia.